Майкл Расмуссен (род. 17 апреля 1999 года) — канадский хоккеист, центральный нападающий. Является игроком клуба НХЛ Детройт Ред Уингз, был выбран им же на драфте НХЛ 2017 года в 1-м раунде под общим 9-м номером. Родился в Ванкувере (Британская Колумбия), но вырос в Суррее (Британская Колумбия).

Игровая карьера 
Расмуссен был выбран седьмым в общем зачете командой Tri-City Americans на драфте WHL Bantam 2014 года. В сезоне 2015-16 годов, когда он был новичком, он забил 18 голов и сделал 25 передач в 63 играх. В сезоне 2016-17 он сыграл 50 игр из 72, пропущенными из-за травмы. Он забил 32 гола и сделал 23 передачи, в том числе 15 голов в большинстве команд, что стало шестым по результативности в WHL.

В преддверии драфта НХЛ Расмуссен занял 5-е место среди хоккеистов из Северной Америки по версии Центрального скаутского агентства НХЛ.

23 июня 2017 года Расмуссен был выбран под общим девятым номером командой «Детройт Ред Уингз» на драфте НХЛ 2017 года. 5 августа 2017 года Red Wings подписали с Расмуссеном трехлетний контракт новичка.

Расмуссен дебютировал в НХЛ за «Ред Уингз» 4 октября 2018 года, проигранном в овертайме «Коламбус Блю Джекетс» со счетом (3:2).

30 октября Расмуссен забил свой первый гол в карьере в НХЛ в матче с «Коламбус Блю Джекетс» в победе со счетом (5:3).

Из-за задержки начала сезона 2020-21 в Северной Америке Расмуссен был отдан в аренду команде Graz99ers Австрийской хоккейной лиги. Он провел 18 матчей в ICEHL с 99ers, набрав 11 передач и 16 очков, прежде чем вернуться в «Детройт».

22 июля 2021 года Расмуссен подписал новый трехлетний контракт с «Детройтом» на 4,38 миллиона долларов.

Международная карьера 
Расмуссен представлял «Канаду Блэк» на чемпионате мира по хоккею среди юношей до 17 лет в 2015 году, где он забил два гола и сделал одну передачу в пяти играх. Также представлял Канаду на турнире памяти Ивана Глинки в 2016 году, где он забил один гол и три передачи в четырех играх.

Личная жизнь 
Его родители — Дениз и Пол, и у него есть две старшие сестры, Жаклин и Саманта.

Игровая статистика

Клубная 
И — игры, Г — голы, П — передачи, О — очки, Ш — штрафные минуты.

Международная 
И — игры, Г — голы, П — передачи, О — очки, Ш — штрафные минуты.

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные нападающие
Хоккейные центральные нападающие
Игроки «Трай-Сити Американс»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки ХК «Грац Найнти Найнерс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»